Ма́йра Тёрли (; 25 апреля 1947, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская .

Биография и карьера 
Майра Тёрли родилась 25 апреля 1947 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США). Окончила Колледж Нью-Рошель.

Наиболее известна по роли Дейл в ситкоме 1995-го года «» и Мэделин Эвелли во «Флагах наших отцов» Клинта Иствуда.

Среди её других работ роли в эпизодах таких телесериалов, как «Даллас», «Закон Лос-Анджелеса», «Мерфи Браун», «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Нас пятеро», «Сайнфелд», «Друзья», «Шоу 70-х», «Клиника» и «Отчаянные домохозяйки». Она сыграла Кэтрин Олсон, мать Пегги Олсона, в «Безумцах».

Тёрли была замужем за телевизионным продюсером и сценаристом , от которого имеет дочь —  (род. 28.12.1975), ставшую актрисой и кастинг-директором.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США